One Tree Hill (en castellano: colina de un árbol) puede referirse a:

 One Tree Hill (1988), canción de la banda irlandesa U2, del álbum The Joshua Tree.
 One Tree Hill (2003-2012), serie de televisión estadounidense.
 One Tree Hill, volcán (182 m) en Auckland, Nueva Zelanda.